

Localidades

Petroleum (Indiana)
Condado de Petroleum

Outros
Petroleum Geo-Services

Desambiguação